Erispora är ett släkte av svampar. Erispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Erispora